Okręty US Navy o nazwie USS „Palos”

 Pierwszy USS „Palos” (1865) był holownikiem. Zbudowany w roku 1865, później przerobiony na kanonierkę. Wycofany ze służby w 1893 roku.
 Drugi USS „Palos” (PG-16) był kanonierką. Zbudowany do służby na rzece Jangcy. Wycofany ze służby w 1937 roku.

Palos